Tadpole (engl. ‚Kaulquappe‘) steht für:
 Alle lieben Oscar, US-amerikanische Filmkomödie (2002)
 Tadpole, die verbreitetste Bauform des Liegedreirades
 Tadpole Galaxy, siehe UGC 10214
 Tadpole Island, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Mount Tadpole, Berg in den Churchill Mountains, Antarktika